Un peigne est un outil ou un accessoire qui sert à remettre ou à maintenir les cheveux en ordre, voir notamment :
 peigne en corne ;
 peigne liturgique.

Par extension, on appelle peigne certains outils qui possèdent des tiges parallèles resserrées comme :
 Le peigne à myrtilles qui sert à cueillir le fruit en laissant les feuilles ;
 Le peigne d'un métier à tisser, permettant la distribution des fils de chaîne et le tassage du fil de trame à chaque passage ;
 Le peigne ou épinglier est une pièce du rouet ;
 Le peigne à ognon qui sert à découper l’ognon en le maintenant en place.

Par analogie de forme, le terme peigne  est utilisé dans divers domaines :
 Le peigne de Dirac est une distribution mathématique ;
 une jauge de filetage pour mesurer les pas de vis ;
 En botanique, le peigne de Vénus est une plante de la famille des ombellifères ;
 En physique,
 le peigne de fréquence optique est la représentation graphique du spectre produit par un laser femtoseconde ;
 le filtre en peigne est un mode de traitement des signaux vidéo et audio ;
 En zoologie,
 les peignes sont des mollusques de la famille des pectinidés (par ex. Peigne operculé) ;
 le peigne de Vénus est un gastéropode marin de la famille des Muricidae ;
 le peigne dentaire est une structure anatomique de la denture des Lemuriformes ;
 chez les oiseaux, le peigne (ou pecten oculi) est un organe intraoculaire très pigmenté et très vascularisé qui naît de la choroïde et se raccorde à la rétine au niveau du point aveugle ;
 chez les scorpions, le peigne est un organe sensoriel présent sous le mésosome de l'animal.

Peigne est la première personne du singulier du présent du subjonctif du verbe  peindre : que je peigne, mais c'est aussi la première et la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif et du présent du subjonctif du verbe peigner : je peigne, il peigne, ainsi que sa deuxième personne du singulier de l'impératif.